PNG puede referirse a:
 Portable Network Graphics, un formato gráfico basado en un algoritmo de compresión sin pérdidas.
 Papúa Nueva Guinea, un país de Oceanía.
 Partido Nacionalista Galego-Partido Galeguista, un partido político español.
 Persona non grata, término utilizado en diplomacia con un significado legal específico.
 Airlines PNG, una aerolínea de Papúa Nueva Guinea, la cual fue protagonista del accidente del Vuelo 1600 de Airlines PNG.